El término Controlador puede hacer referencia a varios personajes de cómic:
 Controlador, personaje de DC Comics.
 Controlador, personaje de Marvel Comics.